Flynn může být:

křestní jméno osob
 Flynn Carsen – fiktivní postava knihovníka

příjmení osob
 Brandon Flynn (* 1993) – americký herec
 Errol Flynn (1909–1959) – americký filmový herec australského původu
 Gillian Flynnová (* 1971) – americká spisovatelka, scenáristka a televizní kritička
 Michael Flynn (* 1958) – americký generál a politik